Ardagh je lahko:
 Patrick A. Ardagh, general
 John Ardagh, novinar
 Philip Ardagh, pisatelj
 Seán Ardagh, politik